Адольф ван дер Ворт ван Зейп (, , Северная Суматра — , ) — выдающейся голландский спортсмен, конник, трёхкратный олимпийский чемпион, участник 2-х Олимпийских игр 1924 и 1928 годов. Как и большинство членов Олимпийской сборной Нидерландов в конном спорте, являлся военным в офицерском звании. На играх 1924 года в Париже выиграл золотые награды в индивидуальном и командном первенстве троеборцев. В 1928 году в составе сборной стал обладателем золотой медали в командном первенстве. В 1940 году принимал участие в обороне Нидерландов при вторжении войск фашистской Германии, был взят в плен и заключен в тюрьму, после окончания войны освобожден. Умер в 1978 году в Монако.

Ссылки 
 Профиль на сайте databaseolympics.com

Конники Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Конники на летних Олимпийских играх 1924 года
Конники на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года